Nash hace referencia a varios artículos:

Personas
John Forbes Nash, matemático estadounidense, ganador del Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. 
 George Valentine Nash, botánico estadounidense;
 John Nash (arquitecto), arquitecto inglés;
 Steve Nash, jugador canadiense de baloncesto;
 Camila Nash, Participante de Calle 7, Yingo y Pelotón
 Kevin Nash, luchador y actor estadounidense que actualmente trabaja para la WWE Raw

Lugares
Nash (Oklahoma), localidad estadounidense.
Nash (Texas), localidad estadounidense.

Además
 Nash Motors, marca de automóviles de los Estados Unidos.
 Nash (banda), grupo colombiano de rock de los años 80.
 Nash (estrella) o Alnasl, nombre de la estrella Gamma2 Sagittarii en la constelación de Sagitario;
 D'Nash, antes conocida como Nash, boy band español formado en 2005;